Онуфрий (; ) или Онуфриос из Неокастро — иконописец и живописец-монументалист, творивший в 16-м веке на территории центральной и южной Албании и юго-западной Македонии. Его работы характеризуются пост-византийским и венецианским влияниями. Он также писал портреты, пейзажи и расписывал церкви.

Биография 

Мало что известно достоверно о жизни Онуфрия, о его существовании стало известно только в начале 20-го века. Онуфрий, как полагают, родился в начале 16-го века или в области Берат (в Албании) или вблизи Касторьи или Гревены (на севере сегодняшней Греции), а его этническое происхождение: албанское, болгарское или греческое, является спорным среди учёных. Его работы были подписаны с названием «Протопапас» ().

Сын Онуфрия - Никола, также был иконописцем.

Память 
Национальный музей икон Онуфрия был открыт в помещении церкви «Сон Девы Марии», в крепости города Берат, с 27 февраля 1986 года.

Примечания

Ссылки 
 Музей икон
 [bse.sci-lib.com/particle019420.html Иллюстрация «Онуфрий из Неокастра „Давид“ (Албания)» в Большой Советской Энциклопедии]

Духовенство Греции
Художники Албании
Иконописцы Албании